«Isla (de) San Antonio» puede referirse a:

Geografía 
 Isla de San Antonio del delta del Ebro, en la provincia de Tarragona, España.
 Isla San Antonio, en el estado de El Oro, Ecuador.
 Isla San Antonio del río Orinoco, en el estado de Apure, Venezuela.